Sodomka může být:

 Sodomka – firma 

příjmení
 Josef Sodomka (1904–1965) – československý podnikatel
 Karel Sodomka (1929–1988) – český hudební skladatel, dirigent a sbormistr
 Martin Sodomka (* 1968) – český výtvarník, grafik, vydavatel a autor dětské literatury
 Petr Sodomka (* 1947) – československý vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C1